Odontonema är ett släkte av akantusväxter. Odontonema ingår i familjen akantusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Akantusväxter
Odontonema